Manchester City Football Club
Honda City
City (álbum)
Cities
Ou ainda:
Companhia City
Cidade de Londres

Desambiguação